

Pessoas
Germ. - abreviatura oficial do botânico francês Jacques Nicolas Ernest Germain de Saint-Pierre

Localidades
Germ (Altos Pirenéus)

Desambiguação